Sébastien Leclerc ist der Name folgender Personen:

*  Sébastien Leclerc (1637–1714), französischer Radierer und Kupferstecher, siehe Sébastien Le Clerc
 Sébastien Leclerc (Politiker) (* 1970), französischer Politiker